Дремлюга — фамилия, птица.
 Дремлюга, Владимир Александрович (1940—2015) — советский диссидент, участник демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию.
 Дремлюга, Михаил Захарович (1919—1966) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Дремлюга, Николай Васильевич (1917—1998) — советский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель.
 Дремлюга, Пётр Иванович (1912 — ?) — энергетик, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Дремлюг
 Дремлюги